Meramec Township est le nom de six townships dans l'État du Missouri aux États-Unis :

 Meramec Township du comté de Crawford.
 Meramec Township du comté de Dent.
 Meramec Township du comté de Franklin.
 Meramec Township du comté de Jefferson.
 Meramec Township du comté de Phelps.
 Meramec Township du comté de Saint-Louis.

Homonymie de townships